Heian kan syfta på:

Heian, period i Japans historia (794–1185)
Heian-kyō, äldre namn på Kyoto, Japan
Heian (helgedom), shinto-helgedom i Kyoto
Heianpalatset, tidigare palats i Kyoto
Heian-japanska, en benämning på klassisk japanska

Geografi

Nordkorea 

 Södra P'yŏngan, (Heian-nan), provins, 
 Norra P'yŏngan, (Heian-hoku), provins, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar